

Sigle 
 Deutsche Bahn – la principale azienda ferroviaria tedesca, ex Deutsche Bundesbahn
 Deutsche Bundesbahn – la società ferroviaria statale della Repubblica Federale Tedesca ai tempi della divisione della Germania
 Deutsche Bank – banca tedesca
 Deutsche Bundespost – ex servizio postale tedesco, ora Deutsche Post AG
 Dragon Ball – manga di Akira Toriyama

Fisica 
 dB – simbolo del decibel

Chimica 
 Db – simbolo chimico del Dubnio, chiamato anche Hahnio, simbolo Ha

Codici 
 DB – codice vettore IATA di Brit Air
 DB – codice ISO 3166-2:GN di Dabola (Guinea)
 DB – codice ISO 3166-2:MD di Dubăsari (Moldavia)
 DB – codice ISO 3166-2:RO della contea di Dâmbovița (Romania)
 DB – codice ISO 3166-2:SN della regione di Diourbel (Senegal)

Informatica 
 DB – abbreviazione spesso usata per database
 DB – soluzioni per l'interazione con database prodotto dall'Apache Software Foundation

Musica 
 D♭- re bemolle secondo la notazione inglese
 La DB Records è una casa discografica statunitense

Sport 
 DB – abbreviazione di defensive back, ruolo del football americano

Altro 
 DB – sigla iniziale di tutti i modelli della Aston Martin dal 1950 al 1972, dalle iniziali del proprietario David Brown
 DB – sigla di motori prodotti dalla Daimler-Benz
 DB – casa automobilistica francese
 DB – targa automobilistica di Minahasa (Indonesia)
 DB – targa automobilistica di Wałbrzych (Polonia)

Altri progetti